Peer Gynt steht für:

* Peer Gynt, ein Drama in Versform von Henrik Ibsen aus dem Jahr 1867
 Peer Gynt (Schauspielmusik), eine Bühnenmusik von Edvard Grieg
 Peer-Gynt-Suite, zwei Musikstücke von Edvard Grieg
 Peer Gynt (1918), einen zweiteiligen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1918
 Peer Gynt (1934), einen deutschen Spielfilm aus dem Jahr 1934
 Peer Gynt (2006), einen Fernsehfilm von Uwe Janson aus dem Jahr 2006
 Peer Gynt (Serie), Miniserie aus dem Jahr 1993
 Peer Gynt (Egk), eine Oper von Werner Egk aus dem Jahr 1938
 Peer Gynt (Reinvere), eine Oper von Jüri Reinvere aus dem Jahr 2014
 Peer Gynt (Schnittke), ein Ballett von Alfred Schnittke aus den Jahren 1986–88
 Peer Gynt (Automarke), einen Kleinwagen
 Peer Gynt (Märchen), ein von Peter Christen Asbjørnsen aufgezeichnetes Märchen

Siehe auch:
* Peer Gynt Vegen, eine Hochgebirgsstraße in Norwegen